Miejscowości w USA:
 Le Sueur – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur
Gminy w USA:
 Le Sueur (ang. Le Sueur Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Le Sueur (ang. Le Sueur County) – w stanie Minnesota